Resultados do futebol norueguês em 2006.

A campanha da seleção foi composta por duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Nos campeonatos, houve a volta da conquista do Rosenborg na primeira divisão e a conquista do Fredrikstad na Copa.

Neste ano, a seleção foi protagonista da estreia de Dunga no comando da Seleção Brasileira, em amistoso realizado em Oslo, tendo  placar final de 1-1, com gol marcado por Morten Gamst Pedersen.

Cronologia 
 9 de abril - Abertura da Tippeligaen e da Adeccoligaen.

Vencedores

Primeira divisão 
 Campeão - Rosenborg
 Vice-campeão - Brann
 Terceiro colocado - Vålerenga

Segunda divisão 
 Campeão - Strømsgodset
 Vice-campeão - Aalesunds
 Terceiro colocado - Bryne

Copa 
 Campeão - Fredrikstad
 Vice-campeão - Sandefjord

Placar da partida final: Fredrikstad 3-0 Sandefjord

Ver também 
 Tippeligaen 2006
 Adeccoligaen 2006

Futebol da Noruega
Futebol Norueguês por ano
2006 no futebol